Le patronyme s'écrit indifféremment de Lantwyck, de Lantwijck (surtout dans les actes en latin des XV et XVI siècles), van Lantwijck ou van Landewijck, parfois sans particule, voire de Landuyck qui paraît être une graphie inspirée de la prononciation de ce nom par les Wallons. (Chanoine Jean Cassart) 

 Arnold de Lantwyck
 Mathilde de Lantwyck
Adam I de Lantwyck
Jean de Rode de Lantwyck, chevalier, sire de Horst, seigneur de Lantwyck, Vorselaer, Rethy, Blanden et d'autres terres
 Jean II de Lantwyck, chevalier, seigneur de Blanden (1388), seigneur de Vaalbeek (1394), dernier seigneur de Horst de la maison de Lantwyck. 
 Jean de Lantwyck, fils naturel du chevalier Jean II de Lantwyck.
 Jean de Lantwyck (†1667), mayeur de l’Écluse et seigneur de Genneville.